CSS2 steht für:
Cascading Style Sheets Level 2, eine deklarative Stylesheet-Sprache für strukturierte Dokumente

CSS-2 steht für:
 CSS-2, eine landgestützte ballistische Mittelstreckenrakete der Volksrepublik China

CSS2